Șugatag,  (< ):
 Comuna Ocna Șugatag (), o comună în județul Maramureș, Transilvania, România
 Ocna Șugatag, sau: Șugatag (), un sat în județul Maramureș, Transilvania, România
 Biserica de lemn din Sat Șugătag, comuna Ocna Șugatag
 Sat-Șugatag (), un sat din județul Maramureș, Transilvania, România

Vezi și 
 Tulburea

Toponime românești
Toponime maghiare
Împrumuturi lingvistice din maghiară